Aubiac (Gironde)
 Aubiac (Lot-et-Garonne)

Desambiguações de topônimos